Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Futbol'nyj Klub Dnipro nelle competizioni ufficiali della stagione 1983.

Stagione 
In questa annata il Dnipro, all'epoca conosciuta come Dnepr, vinse il suo primo campionato sovietico. Cominciò il campionato in sordina, salvo effettuare una grande rimonta, grazie anche ad una serie di risultati utili che andò dal 15° (sconfitta con lo Žalgiris) al 28º turno (gara persa con la Torpedo Mosca). Nelle restanti giornate vinse tutte le gare, ad eccezione del derby contro il Čornomorec', presentandosi all'ultima giornata allo scontro diretto contro lo Spartak Mosca con due punti di vantaggio.

Ai futuri ucraini bastava un pareggio, ma dopo mezz'ora erano già sul 2-0 grazie ad una doppietta di Taran; lo Spartak riuscì a pareggiare al 51', ma il terzo gol di Taran spense le speranza dei moscoviti e il rigore finale di Lysenko chiuse i giochi.

Rosa

Risultati

Vysšaja Liga

Coppa dell'Unione Sovietica

Collegamenti esterni 
 
 
 

1983